Омельянчук — фамилия. Известные носители:

 Омельянчук, Александр Николаевич (1947—2022) — советский и украинский физик.
 Омельянчук, Максим Сергеевич (род. 2003) — белорусский футболист.
 Омельянчук, Сергей Петрович (род. 1980) — белорусский и российский футболист.
 Омельянчук, Игорь Владимирович — историк, доктор исторических наук.